Склад збірної Іспанії на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Іспанія
Іспанія 2008